Qassinnguaq bezeichnet:
 Qassinnguaq (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qassinnguaq (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qassinnguaq (Bucht, Qaqortoq, östlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassinnguaq (Bucht, Qaqortoq, westlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland